Die Zillestraße ist eine nach dem Berliner Maler und Grafiker Heinrich Zille benannte Straße.

Es gibt in Deutschland 18 Straßen mit diesem Namen, darunter:

 Zillestraße (Berlin)
 Zillestraße (Aurich)
 Zillestraße (Jena)
 Zillestraße (Homburg/Saar)

Außerdem gibt es in Deutschland 18 Verkehrswege mit dem Namen Heinrich-Zille-Straße, darunter:

 Heinrich-Zille-Straße (Chemnitz)
 Heinrich-Zille-Straße (Frankfurt)
 Heinrich-Zille-Straße (Radebeul)
 Heinrich-Zille-Straße (Stahnsdorf)

Heinrich Zille